Edward Sugden ist der Name folgender Personen:

* Edward Sugden, 1. Baron St. Leonards (1781–1875), britischer Jurist und Politiker 
 Edward Sugden, 2. Baron St. Leonards (1847–1908), britischer Adliger
 Edward Sugden (Botaniker), britischer Botaniker 
 Edward Sugden (Geistlicher) (Edward Holdsworth Sudgen; 1854–1935), britisch-australischer Geistlicher und Hochschullehrer